En informatique théorique, un générateur pseudo-aléatoire (pour une classe de tests statistiques) est une procédure déterministique qui, donnée une chaîne aléatoire, en renvoie une plus longue de manière qu'aucun test de la classe correspondante puisse distinguer la chaîne retournée d'une chaîne aléatoire.

Définition 
Soit  une classe de fonctions.
Une application  avec  -trompe la classe  si pour tout :
    
Avec  la distribution uniforme sur les chaînes binaires de longueur  et  une fonction de , généralement décroissante.
On peut par exemple choisir P ou L pour la classe .

Notes et références 

Théorie algorithmique de l'information